Riquildes de Barcelona o vinculades amb aquesta ciutat
 Riquilda de Tolosa (905-955), infanta de Tolosa i comtessa consort de Barcelona (925 -954).
 Riquilda de Barcelona (Vescomtessa de Narbona) (? -962), filla de Guifré II de Barcelona i de Garsenda de Tolosa.
 Riquilda de Barcelona (Vescomtessa de Barcelona) (Barcelona, s. X - Girona, s. XI), filla de Borrell II i Letgarda de Tolosa.
 Altres Riquildes
 Riquilda de Provença, també Riquilda d'Ardenes (Metz, 845 - ?, ca. 910/14), Reina dels Francs, casada amb Carles el Calb.
 Riquilda de Bliesgau o de Metz (Lunéville, ca. 960 – ca. 995), senyora de Lunéville.
 Riquilda d'Hainaut (Mons ~1027 - Messines, Flandes, 1087), comtessa d'Hainaut (1036-1087) i senyora de Beaumont des de 1049.
 Riquilda de Staufen (s. XI - s. XII), filla de Frederic I de Suàbia.
 Riquilda de Polònia (reina de Suècia) (Ryksa Bolesławówna en polonès, 1116 – després del 1156), reina de Suècia i princesa de Minsk.
 Riquilda de Polònia (Wroclaw, Polònia ~1140 - 1185), princesa de Polònia, reina consort de Castella i Lleó, comtessa consort de Provença i comtessa consort de Tolosa.
 Riquilda de Dinamarca (Rikissa Valdemarsdotter en suec); (? -1220), reina consort de Suècia, cònjuge del Rei Eric X, mare del Rei Eric XI, filla de Valdemar I de Dinamarca i Sofia de Polotsk, i germana de Canut VI i Valdemar II de Dinamarca.